Der Begriff Limbang steht für:

 Einen Distrikt in Malaysia, Limbang (Distrikt)
 Eine Division in Malaysia, Limbang (Division)
 Eine Stadt in Malaysia, Pekan Limbang
 Einen Fluss in Malaysia, Sungai Limbang
 Einen Flughafen in Malaysia, Flughafen Limbang